Sidi Abderrahmane – comune dell'Algeria nella provincia di Chlef
Sidi Abderrahmane – comune dell'Algeria nella provincia di Tiaret